Osoby o tym nazwisku:
 Adalbert Wojciech Starczewski – rosyjski dziennikarz, historyk literatury oraz językoznawca
 Antoni Starczewski – polski artysta oraz nauczyciel akademicki
 Feliks Władysław Starczewski – polski kompozytor, pianista i muzykolog
 Jan Starczewski – polski prawnik, organizator pomocy społecznej
 Marek Starczewski – polski dziennikarz
 Stefan Starczewski – polski polonista, pedagog, socjolog kultury, działacz opozycji demokratycznej w PRL